Tour des Fjords 2016 var den fjerde udgave af cykelløbet Tour des Fjords. Løbet foregik over fem etaper, fra 31. august til 4. september. Alexander Kristoff vandt løbet samlet for anden gang i karrieren.

Første etape gik fra Os til Bergen, og havde samme afslutning som VM-ruten i 2017.

Hold

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Løbets officielle side

Tour des Fjords
UCI Europe Tour 2016